Гара́ж може значити:

 Гараж — приміщення або комплекс будівель і споруд для зберігання, технічного обслуговування і поточного ремонту транспортних засобів

 Музика

 Герідж-хауз ()
 Герідж ()
 Гаражний рок